Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Yvonne Meusburger e Kathrin Wörle che hanno battuto in finale Claire Feuerstein e Anaïs Laurendon 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Eva Birnerová /  Tatjana Maria (quarti di finale)
 Yvonne Meusburger /  Kathrin Wörle (Campionesse)

 Claire Feuerstein /  Anaïs Laurendon (finale)
 Diana Enache /  Liana Ungur (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2011